Габриэлла Гамори (; 1 ноября 1978, Сарваш, Венгерская Народная Республика) — венгерская  театра и кино. Окончила Будапештскую академию музыки и театра в 2001 году.

Биография 
В 2001 году окончила университет театрального киноискусства. С 2004 года член театра «Vígszínház» и «Erkény István», где была ведущей актрисой.

Примечания

Ссылки